Bartosz Dziedzic (ur. 1973) – polski aktor
 Bartosz Dziedzic (ur. 1975) – polski producent muzyczny